Iz lige su ispali Bršadin i Fruškogorac.

Bilješke 
NK Fruškogorac Opatovac je isključen iz lige zbog nedolaska na utakmicu, te je nakon ove sezone ugašen

Izvori 

Rehak Danijel, Barinić Nenad, Belec Željko - 40. godina Hrvatskog nogometnog kluba "Radnički" (1963. – 2003.) - isječci iz tiska

1987-88 1
1987-88 Vukovar
Vukovar-1